Андреа Чинчарини  (; род. 21 июня 1986 года, Каттолика, Италия) — итальянский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера

Клубная 
9 июля 2015 года подписал контракт с «Олимпия Милан».

Международная 
С 2009 года выступает за сборную Италии.

Достижения 
MVP 3-го тура Ласт-16.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Чинчарини на сайте Eurobasket.com
 Italian league profile

Баскетболисты Италии
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «Пистоя Баскет 2000»
Игроки БК «Сутор»
Игроки БК «Павия»
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Реджана»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки сборной Италии по баскетболу